Baban bezeichnet:
 Baban, Fürstentum

Baban ist der Familienname folgender Personen:
 Jószef Babán (* 1935), ungarischer Eishockeyspieler
 Marcel Băban (* 1968), rumänischer Fußballspieler
 Marian Băban (* 1976), rumänischer Kanute
 Rasem Baban (* 1966), deutscher Architekt und Zoodirektor